Allens Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Allens Grove Township (Illinois)
 Allens Grove Township (Iowa)